Oso – pięćdziesiąty siódmy duch Goecji
 Oso – jednostka osadnicza w USA, w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish

OSO to akronim dla: 
 Orbiting Solar Observatory 1 – pierwsze amerykańskie orbitalne obserwatorium Słońca
 Osoboje Sowieszczanije – Kolegium Specjalne NKWD
 Obszar specjalnej ochrony ptaków